Blang Kuta (Bandar Dua), een plaats in Indonesië
Blang Kuta (Peudawa), een plaats in Indonesië
Blang Kuta (Matangkuli), een plaats in Indonesië